Дез Кроуфорд (; род. 12 ноября 1968) — американский актёр, спортсмен, модель. Наиболее известен по участию в шоу «Гладиаторы», ролям в сериалах «Агенты Щ.И.Т.» и «Траншеи», а также по роли в фильме «Блэйд 2».

Фильмография

Ссылки